Bockedra ist der Name folgender Orte:

 Großbockedra, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Kleinbockedra, Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen